Ahrensburg West (buurt), een buurt in Ahrensburg 
Ahrensburg West (metrostation), een station van de Hamburgse metro